Hejdánek je české příjmení :

 Daniel Hejdánek (1976–1992) – zabitý učeň
 Ladislav Hejdánek (1927–2020) – filosof, mluvčí Charty 77